transakcja (finanse)
 transakcja (informatyka) – niepodzielna operacja w systemie bazodanowym
 Transakcja sp. z o.o. – spółka nomenklaturowa działająca w latach 1988-1991